La palabra infidelidad, infiel o infieles puede referirse a:

 El fenómeno social de la infidelidad, entendida como las relaciones amorosas o eróticas establecidas con personas distintas del vínculo oficial.
 Infiel, término religioso.
 La infidelidad, un óleo sobre lienzo del pintor italiano Paolo Veronese.
 Unfaithful (conocida como Infidelidad en Latinoamérica e Infiel en España), película dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Diane Lane y Richard Gere; cuyo tema principal es la infidelidad conyugal.